Эдит Линвуд Уинн (;  — ) — американский скрипичный педагог.

Ученица Юлиуса Айхберга. В силу неудачного строения рук и нервных срывов от переутомления отказалась от исполнительской карьеры в пользу преподавательской и на протяжении многих лет работала в различных учебных заведениях Бостона.

Наиболее известна как автор многочисленных методических пособий для учителей — самыми популярными оказались пособие «Как приготовить к Крейцеру» (; 1910), разбор методики преподавания различных этюдов в первых четырёх классах музыкальной школы, и более обобщённые размышления о преподавании, составившие книгу «Скрипичные разговоры» (). Среди других работ Уинн — составленный ею «Сборник русской скрипичной музыки» (; 1905), включавший произведения Чайковского, Аренского, Гречанинова, Болеслава Гродзкого и др. и изданный с посвящением Лео Винеру.

Была близка к суфражистскому движению. Опубликовала пьесу «Видение честных женщин» (; 1891), восходящую к стихотворению Альфреда Теннисона и представляющую 39 выдающихся исторических личностей женского пола. Выступала также в поддержку женщин — музыкальных педагогов.

Примечания 

Музыкальные педагоги США